Водопойное — название населённых пунктов:

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Водопойное — село в Сакском районе.
 Водопойное — село в Черноморском районе.

Россия 
 Водопойное — деревня в Чистоозёрном районе Новосибирской области.